Brigitta – variante del nome proprio di persona Brigida
Brigitta di Svezia – principessa di Svezia
Brigitta McBridge – personaggio Disney
450 Brigitta – asteroide della fascia principale